

Toponyme 

 Château de Gannes est un édifice en ruines situé à L'Hôme-Chamondot, en France ;
 Gannes est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France ;
 Gare de Gannes ;
 , lac canadien ;
 Maison Georges-De Gannes  est une maison située sur la rue des Ursulines à Trois-Rivières.

Patronyme 

 Georges de Gannes (1705-1767), personnalité militaire canadienne ;
 Louis de Gannes de Falaise (1658-1714), militaire français ;
 Michel de Gannes de Falaise (1702-1702), militaire français et fils aîné de Louis de Gannes de Falaise.

Zoolgie 
 , variété de scarabée ;
  ;
 .

Patronyme canadien
Patronyme français